164589 La Sagra – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di La Sagra – osservatorio astronomico
 La Sagra – comarca spagnola
 La Sagra – nome con il quale è conosciuta la Chiesa di Santa Maria in Castello, a Carpi in provincia di Modena